Utley peut faire référence à :

Patronymes 

 Adrian Utley, musicien
 Chase Utley, joueur de baseball
 John F. Utley, botaniste
 Kathleen Burt-Utley, botaniste

Toponymes

Royaume-Uni 

 , un village d'Angleterre

États-Unis

Autres 
 (22847) Utley, astéroïde